Maurya kan syfta på:

Mauryariket – en forntida indisk statsbildning
Maurya (djur) – en ett släkte av insekter